Ughi ist der Familienname folgender Personen:
 Federico Ughi (* 1972), italienischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Uto Ughi (* 1944), italienischer Violinist und Dirigent